Miejscowości w USA:
 Fairwood – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Prince George’s
 Fairwood – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie King
 Fairwood – jednostka osadnicza w stanie Waszyngton, w hrabstwie Spokane